

Caratteristiche tecniche
È un centrocampista centrale.

Carriera
Cresciuto nelle giovanili del , ha esordito il 5 luglio 2009 in occasione del match vinto 2-0 contro il .

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 7 aprile 2018.

Collegamenti esterni